Борје може да се односи на:

 Борје (Фоча), насеље у општини Фоча, Република Српска, БиХ 
 Борје (Жабљак), насеље у општини Жабљак, Република Црна Гора
 Борје (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Борје (Север), насељено место у Француској, у департману Север
 Борје (Гора), насељено место у Албанији

Види још 
 Бор (вишезначна одредница)
 Борја (планина у Републици Српској)